L'adjectif silésien fait référence à la région polonaise de Silésie mais aussi :
 au Silésien, une époque géologique du Carbonifère ;
 deux langues européennes de familles différentes :
 le silésien, langue slave apparentée au polonais ;
 le silésien du Texas, dialecte du précédent parlé au Texas ;
 le silésien, langue germanique du groupe du moyen allemand.
Au Silésien, race de chevaux originaire de cette région.